Тахарруш джамаи (или гамаи) (арабский تحرش جماعي, [taḥarrush jamā'ī], египетское произношение [taḥarruš ǧamāʿī] — «приставание» и «групповое») — арабский термин, которым обозначают приставание, сексуальные домогательства к девушкам и женщинам вплоть до изнасилования, осуществляемое группой мужчин и подростков. Такие преступления происходят в основном при больших скоплениях людей, например, на демонстрациях и концертах.

Подобные преступления замечены во время Арабской весны, в частности на площади Тахрир в Каире.

В Европе термин получил известность в связи с участившимися случаями таких преступлений в странах Северной Африки, а особенно после сексуальных домогательств в канун Нового года 2015/2016 на вокзале в Кёльне и аналогичных происшествий в других крупных городах Германии и Австрии.

Другие авторы критикуют использование и распространение этого термина (в частности, политиками и группами правого толка), поскольку это делается по мотивам разжигания ксенофобии. Использование арабского выражения вместо его перевода делает его восприятие более пугающим и непривычным.

См. также 
 Культура изнасилования

Примечания 

Арабские фразы
Преступления на сексуальной почве
Насилие над женщинами
Сексуальное насилие